emelet, épületek szintjeinek köznapi megnevezése
emelet, földtörténeti korszak, pl. pannóniai emelet
Emelet, Vecsernyés János 2006-ban készült filmdrámája
Emelet, 2017-ben alakult magyar együttes